Восьмой этап Кубка мира по биатлону 2015/2016, проходил в американснском городе Преск-Айл (четверг, 11 февраля — воскресенье, 14 февраля 2016 года).

Результаты

Женская спринтерская гонка 

Кубок мира по биатлону 2015/2016